On appelle bananier plusieurs espèces de  plantes monocotylédones appartenant au genre Musa (famille des Musacées) dont les fruits sont les bananes.
 Un bananier est un navire frigorifique spécialisé dans le transport de bananes.